Egao (em japonês: 笑顔)  é o 19º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo 
EPCE-5495 CD

EPBE-5261 Single V

Canções do CD
 Egao (笑顔; Sorriso)
 Anata ni Deaete (あなたに出逢えて)
 Egao (Instrumental)(笑顔(Instrumental))

Canções do Single V

 Egao (笑顔)
 Egao (Close-up Ver.) (笑顔(Close-up Ver.))
 Making of (メイキング映像)

Singles de 2007
Aya Matsuura